Церкви на честь Покрови Пресвятої Богородиці.



Волинська область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Гораймівка
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Луцьк
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Любитів
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці, Орищі, ПЦУ

Дніпропетровська область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Рубанівське

Донецька область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Донецьк

Івано-Франківська область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Михалків (ПЦУ)

Житомирська область 
 Церква Покрови Божої Матері (Житомир, вул. Покровська, 98)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Кропивня) - ПЦУ
 Церква Покрови Святої Богородиці (Житомир, 1-й Каракульний провулок, 1) - старообрядницька
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Колодіївка) — ПЦУ
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Малин) — РПЦЗ(А)

Закарпатська область 
 Свято-Покровська церква Ільниця

Запорізька область 
 Свято-Покровський кафедральний собор Запоріжжя

Київ 
 Свято-Покровська церква (Київ, Поділ)
 Церква Покрова Пресвятої Богородиці Київ, Пріорка
 Свято-Покровська церква Київ, Солом'янка

Київська область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Липівка) (ПЦУ)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Бровари (ПЦУ)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Гатне) (ПЦУ)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Гостомель
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Жуківка
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Кожанка
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Нові Петрівці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Пархомівка
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Скибинці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Сулимівка
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Фастів
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Гребінки

Кіровоградська область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Кропивницький (УПЦ МП)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Чечеліївка (ПЦУ)

Львівська область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Бібрка
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Дрогобич
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Львів
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Майнич)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Мостиська
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Лукавець
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Львів, Личаків)

Одеська область 
 Свято-Покровський кафедральний собор Ізмаїл
 Покровська церква Одеса

Полтавська область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Липове
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Ковалівка

Рівненська область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Рівне
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Грушвиця Перша

Сумська область 
 Покровська церква Суми
 Покровська церква Годунівка (Шосткинський район)
 Покровська церква Білокопитове (Шосткинський район)

Тернопільська область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Базар
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Біла)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Бронгалівка)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Босири
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Вільховець
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Великі Чорнокінці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці, Вовківці (ПЦУ)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Гнилиці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Гусятин
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Деренівка)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Залізці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Жабинці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Іванківці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Клебанівка
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Красівка
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Кретівці)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Кути)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Тернопіль, Кутківці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Тернопіль, Сонячний
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Чортків
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Мишковичі
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Медин
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Мусорівці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Опрілівці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Рай)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Ріпинці
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Романове Село
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Рудники
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Сокілець
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Сороцьке)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Хмелівка)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Червень)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Чехів

Херсонська область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Херсон
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці Новоолексіївка (УПЦ МП)

Хмельницька область 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Згарок)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Кіпчинці)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Сутківці)

Черкаська область 
 Покровська церква (Умань)
 Гребінки (Городецьке)

Чернігівська область 
 Покровська церква (Антонівка Прилуцького району Чернігівської області)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Батурин)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Ніжин)

Кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці — (Буенос-Айрес) — УГКЦ

Боснія і Герцеговина 
 Церква Покрова Пресвятої Богородиці (Вареш)

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Харбін)

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Ждиня)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Овчари)

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Батайськ)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці в Первомайському (Тамбов)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Новочеркаськ)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Каменськ-Шахтинський)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Каргинська)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Микільська)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Мешковська)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Морозовськ)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Єлизаветинська)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Первомайське)

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Кореївці)
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Мироля)

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Айрондеквойт)

Див. також 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці